Carla Mazzuca Poggiolini (1943) – giornalista e politica italiana
 Danilo Poggiolini (1932) – medico, scrittore e politico italiano
 Duilio Poggiolini (1929) – ex dirigente pubblico italiano, coinvolto nell'inchiesta Mani pulite